Il primo torneo mondiale di pallanuoto ha fatto parte del programma dei primi Campionati mondiali di nuoto della storia, organizzati dalla FINA, la Federazione Internazionale degli sport acquatici, e si è svolto a Belgrado, Jugoslavia, dal 1° al 9 settembre 1973.

Squadre Partecipanti

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

Fase Preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Fase Finale

Gruppo D (1º-6º posto)

Gruppo E (7º-12º posto)

Gruppo F (13º-16º posto)

Classifica finale

Fonti
 FINA, HistoFINA - Volume VIII: Water Polo, 2009 (versione digitale)

Campionati mondiali di nuoto 1973
Campionati mondiali di pallanuoto